Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich – stowarzyszenie zrzeszające polskich dziennikarzy
 Session Description Protocol – format opisu parametrów do inicjacji mediów strumieniowych
 Software development process – proces technologiczny mający na celu wytworzenie oprogramowania
 Partia Socjaldemokratyczna (Social Democratic Party) – brytyjska partia polityczna
 Socjaldemokratyczna Partia Bośni i Hercegowiny
 Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji
  – niemiecka partia polityczna
 Partia Socjaldemokratyczna – gdańska partia polityczna
 Siostry Opatrzności Bożej – żeńskie zgromadzenie zakonne
 Szczecińska Drużyna Przeprawowa – offroadowa grupa aktywnych miłośników błota i przeprawy terenowej 4x4 w Zachodniopomorskim.